A tökvirágúak (Cucurbitales) a zárvatermők (Magnoliophyta) törzsének egy rendje. Az ide sorolt családokat a szállítószövet tulajdonságai mellett a keserű anyagok jelenléte és tenyeresen erezett leveleik kapcsolják össze, de a RuBisCO-alapú elemzések is jól megalapozzák a rend monofiletikus jellegét. Többnyire trópusi növények, de előfordulnak szubtrópusi és mérsékelt éghajlatú területeken is. Vannak köztük fák, cserjék, lágyszárú és kúszónövények is. Virágaik egyivarúak, többnyire öttagúak. A beporzást általában rovarok végzik, de a szélbeporzás is előfordul (Coriariaceae és Datiscaceae). Nyolc család, azon  belül mintegy 2300 faj tartozik hozzá. A két legnagyobb család a begóniafélék 1400 fajjal és a tökfélék 825 fajjal. A begóniafélék között sok a kerti növény (kb. 130 faj), a kabakosok közé termesztett élelmiszernövények tartoznak, mint a görögdinnye, sárgadinnye, uborka. Az Apodanthaceae obligát endoparazita család, amit csak az APG IV osztályozásában tudtak biztonsággal a rendben elhelyezni, de a többi családdal való viszonya még bizonytalan.

Rendszerezés 
Az APG IV osztályozása szerint a tökvirágúak (Cucurbitales) rendje a valódi kétszikűeken belül a rosids kládba, ezen belül a fabids csoportba tartozik.

Egyes rendszerezésekben, köztük a Cronquist-rendszerben ez a rend nem szerepelt, és az ide tartozó családok egy részét az ibolyavirágúak (Violales) rendjébe sorolták.

A modern molekuláris filogenetika a renden belül a következő kapcsolatokat tárja fel:

Jegyzetek

Források 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

További információk 
A rend leírása az APWeb oldalon (angol)
Phylogeny of the Cucurbitales based on DNA sequences of nine loci from three genomes: Implications for morphological and sexual system evolution. (angol)
A rend a Tree of Life (Az élet fája) projektnél (angol)

Növényrendek